Президентские выборы в Гватемале прошли 20 октября 1957 года. Мигель Ортис Пасарелли победил на президентских выборах, однако результаты выборов были аннулированы 23 октября 1957 года после протестов против фальсификаций.

Результаты

Президентские выборы

Примечания

Литература 
 Villagrán Kramer, Francisco. Biografía política de Guatemala: años de guerra y años de paz. FLACSO-Guatemala, 2004. 
 Political handbook of the world 1957. New York, 1958. 

Гватемала
Выборы в Гватемале
1957 год в Гватемале
Октябрь 1957 года